Појам Дражево изведен од речи драг и среће се у следећим топонимима:

 Дражево, као насеље у општини Бела Паланка, у Србији;
 Дражево (Ново Село), као насеље у општини Ново Село, у Северној Македонији;
 Дражево (Бугарска), као насеље у Јамболској области, у Бугарској.